Заби́ла () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Забила, Виктор Николаевич (1808—1869) — украинский поэт.
 Забила, Наталья Львовна (1903—1985) — украинская писательница.